Doppio gioco a Scotland Yard (The Informers) – film del 1963 diretto da Ken Annakin
 Acqua dal sole (The Informers) – raccolta di racconti di Bret Easton Ellis del 1994
 The Informers - Vite oltre il limite (The Informers) – film del 2008 diretto da Gregor Jordan